Провулок Івана Пулюя (Дніпро)
 Провулок Івана Пулюя (Первомайськ, Миколаївська область)

Див. також 
 Вулиця Івана Пулюя